London After Midnight kan syfta på:
London After Midnight (film) - en förlorad stumskräckfilm
London After Midnight (band) - ett gothrockband från Los Angeles, USA